Алекса́ндровка () — деревня, входящая в Борщевский сельсовет Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 18 км на юго-восток от Речицы, в 35 км от Гомеля и в 9 км от железнодорожной станции Якимовка.

Гидрография 
Рядом протекает река Днепр. На западе и севере расположены мелиоративные каналы.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Калинковичи — Гомель.

В деревне 46 жилых домов (2004 год). Планировка состоит из прямолинейной улицы, близкой к широтной ориентации, застроенной деревянными домами усадебного типа.

История 
Основана в начале XX века переселенцами с соседних деревень. она входила в состав Речицкого уезда Минской губернии.

В 1926 году в деревне находились почтовый пункт и она входила в состав Грановского сельсовета Дятловичского района Гомельского округа.

В 1930 году организован колхоз «Искра Ильича», работала ветряная мельница. Во время Великой Отечественной войны на фронтах погибли 19 жителей деревни. В 1959 году деревня находилась в составе колхоза «Борщевка» с центром в деревне Борщевка. В деревне находилась 9-летняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи. В 1976 году возле деревни построена база отдыха нефтяников.

Население

Численность 
2019 год — 54 дворов, 196 жителей.

Динамика 
 1908 год — 10 дворов, 48 жителей.
 1926 год — 33 двора, 176 жителей.
 1959 год — 164 жителя (согласно переписи).
 2004 год — 46 дворов, 116 жителей.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Речицкого района